Hermann Conring est le nom porté par :
 Hermann Conring (1606-1681), médecin ;
 Hermann Conring (1894-1989), homme politique.